Дискография американской группы System of a Down. System of a Down — рок-группа, сформирована вокалистом Сержем Танкяном, гитаристом Дароном Малакяном, бас-гитаристом Шаво Одаджяном, и барабанщиком Джоном Долмаяном в середине 1990-х в Калифорнии. Они выпустили пять студийных альбомов, восемь синглов, и десять видеоклипов. Все пять альбомов стали платиновыми.

Студийные альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

Клипы

Саундтреки

Демо 
  — Безымянная демо-кассета
  — Demo Tape 1
  — Demo Tape 2
  — Demo Tape 3
  — Demo Tape 4

Примечания 
General

 
 

Specific

Ссылки 

 
 System of a Down at Allmusic
 System of a Down at Discogs

System of a Down
System of a Down